Příjmení Andrlík nese více různých osobností:

 František Josef Andrlík (1852–1939) – český učitel, spisovatel knih pro mládež a překladatel
 Karel Andrlík – rozcestník
 Vladimír Andrlík (1926–???) – český a československý politik
 Zdeněk Andrlík (* 1951) – český fotbalista a trenér

Podobné příjmení 
 Andrle

Česká příjmení